Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal (Brno), Tsjechië
 Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal (Maguelone), Frankrijk
 Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal (Troyes), Frankrijk
 Petrus en Pauluskathedraal (Kazan), Rusland
 St. Paul's Cathedral (Mdina), Malta
 Petrus en Pauluskathedraal (Minsk), Wit-Rusland
 Petrus-en-Pauluskathedraal (Osijek), Kroatië
 Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal (Paramaribo), Suriname
 Petrus en Pauluskathedraal (Peterhof), Rusland
 Petrus en Pauluskathedraal (Petrozavodsk), Rusland
 Petrus en Pauluskathedraal (Šiauliai), Litouwen
 Petrus-en-Pauluskathedraal (Sint-Petersburg), Rusland
 Washington National Cathedral, Verenigde Staten

Zie ook
 Sint-Petrus-en-Pauluskerk (doorverwijspagina)

Petrus